Ян Воленьский (21 сентября 1940, Радом) - польский аналитический философ, логик, эпистемолог, теоретик истины, и профессор гуманитарных наук. Преподаватель Ягеллонского университета.

Биография

Образование 
В годах 1958-1963 изучал право в Ягеллонском университете, а В годах 1960-1964 - философию. В 1968 году защитил докторскую диссертацию по аналитической теории права на юридическом факультете Ягеллонского университета, а в 1972 получил степень хабилитированного доктора по теории права в том же самом университете.

Научная карьера 
 1963-1965 - ассистент, UJ
 1965-1968 - старший ассистент, UJ
 1968-1974 - адъюнкт, UJ
 1974-1979 - доцент, UJ
 1979-1988 - доцент, Вроцлавский политехнический университет
 1988-1990 - доцент, UJ
 1990-1992 - экстраординарный профессор, UJ
 с 1992 - ординарный профессор UJ

Общественная деятельность 
С 1965 года Ян Воленьский был членом Польской объединённой рабочей партии, из которой он ушёл в начале военного положения в Польше (1981). В годах 1980—1990 был членом Независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность».

В годах 1983—1985 был издателем вроцлавского самиздатовского журнала «Riposta». В годах 1982—1986, из-за ухода из Польской объединённой рабочей партии, он не получал загранпаспорта, а в годах 1982—1988 был запрещён к провождении занятий во Вроцлавском политехническом университете а заявка на признание ему степени профессора, была приостановлена.

В 2007 году Воленьский был одним из основателей краковского общества «Ruch na Rzecz Demokracji». Он также является членом Программного Совета дискуссионного клуба «Doświadczenie i Przyszłość». Член-основатель польского отделения еврейской общественной организации «Бней-Брит» (в годах 2007—2012 был вице-президентом этого отделения).

Воленьский — атеист. В 1960-х годах был связан с Обществом атеистов и свободомыслителей. С 2007 года — член Почётного совета Польского общества рационалистов.

Научные достижения 
Ян Воленьский - последователь традиции Львовско-варшавской школы. В 2013 году получил премию Фонда польской науки по всесторонной анализе работ Львовско-варшавской школы и введение её достижении к международному дискурсу современной философии.

Автор и соавтор 1543 научных изданий, в том числе:
 14 книг;
 5 конспектов, изданных на правах рукописи;
 368 научных статей;
 84 автореферата и абстракции;
 363 случайных, словарных, информационных и научн-популярных статей, полемик, предисловий, послесловий и писем;
 195 рецензий;
 30 редакторских работ;
 15 переизданий;
 6 переводов

Научный руководитель 12 кандидатских диссертации и 27 докторских диссертации.

Членство в научных обществах 
 Польская академия знаний
 Варшавское научное общество (рядовой член)
 Польская академия наук (член-корреспондент)
 Institut International de Philosophie
 Европейское общество аналитической философии (президент в годах 2005–2008).

Работает в Писательском комитете журнала «Theoria».

Награды

Научные вознаграждения 
 1987: Премия имени Тадеуша Котарбинскиого по философии
 1991: Societatis Scientiarium Varsoviensis Premium Triennale
 1996: Научная премия города Кракова
 2001: Премия Премьер-министра Польши
 2004: Премия «Краковская книга месяца» за книгу «Granice niewiary»
 2013: .

Ордены 
 1997: Медаль Эдукационной комиссии
 2011: Офицерский крест Ордена Возрождения Польши

Важнейшие публикации 
 Wstęp do nauki o państwie i prawie, UJ, Kraków, 1972.
 Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Quaestiones ad philosophiam analyticam iuris pertinentes, Warszawa, PWN, 1980.
 Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa, PWN, 1985.
 Logic and philosophy in the Lvov-Warsaw school, Dordrecht, London, Kluwer, 1989.
 Kotarbiński, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1990.
 Kotarbinski: logic, semantics and ontology (ed.), Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1990.
 Metamatematyka a epistemologia, Warszawa, PWN, 1993.
 Philosophical Logic in Poland (ed.), Dordrecht, London, Kluwer Academic Publishers, 1994.
 Wstęp do prawoznawstwa, WPiAUJ, Kraków, 1995.
 W stronę logiki, Aureus, Krakow, 1996.
 Szkoła Lwowsko-Warszawska w polemikach, Warszawa, Scholar, 1997.
 Alfred Tarski and the Vienna circle : Austro-Polish connections in logical empiricism, Dordrecht, London, Kluwer Academic, 1999.
 Okolice filozofii prawa, Universitas, Kraków, 1999.
 Epistemologia, 3 tomy, Aureus, Kraków, 2000.
 Myśli filozoficzne i jeszcze inne, Universitas, Kraków, 2000.
 Granice niewiary, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2004.
 Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 Lustracja jako zwierciadło, Universitas, 2007.
 Historia filozofii polskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2010.
 Szkice o kwestiach żydowskich, Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs, Kraków, Budapeszt, 2011.

Примечания